Turan (mitologia), divinitat etrusca de l'amor
 Turan (ciutat de Tuva), ciutat de la República russa de Tuva
 Turan (país), territori al nord de l'Iran i al nord del riu Oxus i als pobles nòmades del nord
 Turan (Balutxistan), regió històrica del Balutxistan
 Esin Turan, pintora i escultora turca.
 Arda Turan, futbolista internacional turc.